Bergeest ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Bergeest (* 1944), deutscher Hochschullehrer für Körperbehindertenpädagogik
 Rolf Bergeest (1938–2016), deutscher Fußballspieler